7 miejscowości w Polsce: 
 Baraki – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Siennica Różana 
 Baraki – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Annopol 
 Baraki – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Gościeradów 
 Baraki – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Zakrzew 
 Baraki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Sochocin 
 Baraki – przysiółek w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Żurawica 
 Baraki – osada w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Giby

Zobacz też: Baraki Chotumskie, Stare Baraki, Nowe Baraki